allium calcareum  es una especie no aceptada y puede referirse a:

Allium calcareum descrita por Friche-Joset & Montandon es sinónimo de Allium lusitanicum de Lam.
Allium calcareum descrita por Reut. es sinónimo de Allium carinatum subsp. carinatum de Lam.
Allium calcareum descrita por Wallr. es sinónimo de Allium angulosum de L.

Referencias